Bidder  ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bidder (1844–1905), deutscher Mediziner (Sohn von Friedrich Heinrich Bidder)
 Benjamin Bidder (* 1981), deutscher Journalist
 Friedrich Heinrich Bidder (1810–1894), deutsch-baltischer Pathologe und Physiologe

 Hans Bidder (1897–1963), deutscher Botschafter
 Lea von Bidder (* 1990), Schweizer Unternehmerin
 Oskar Bidder (1866–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Bekenner